Магомед Мусаев:
 Мусаев, Магомед Мусаевич (1915—2001) — чеченский писатель, драматург, переводчик, публицист.
 Мусаев, Магомед Саварбекович (род. 1989) — российский и киргизский борец вольного стиля.